Harrison James Reed, né le  à Worthing, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au Fulham FC.

Biographie 

Il fait ses débuts pour Southampton le , lors d'un match de la Coupe de la Ligue contre Barnsley. Le , il fait ses débuts européens lors d'un match contre le Vitesse Arnhem (victoire 3-0).

Le , il est prêté pour une saison à Norwich City.

Le , il est prêté pour une saison à Blackburn Rovers. Il inscrit trois buts en trente-six matchs toutes compétitions confondues avec les Rovers avant de retourner à Southampton en  à la suite d'une blessure à la cheville.

Le , Reed est prêté pour une saison au Fulham FC. Il prend part à vingt-huit matchs avant de retourner à Southampton.

Le , il signe un contrat de quatre ans avec le Fulham FC.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Fulham
 Champion d'Angleterre de D2 en 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Southampton FC
Joueur du Norwich City FC
Joueur du Blackburn Rovers FC
Joueur du Fulham FC
Naissance en janvier 1995
Naissance à Worthing